Премия Франтишека Нушла () — чешская научная награда, которую Чешское астрономическое общество (ЧАТ) вручает исследователям и выдающимся лицам за научную, профессиональную, педагогическую, популяризаторскую и организационную работу в области астрономии и смежных наук. Названа в честь чешского астронома Франтишека Нушла (1867—1951), профессора Чешского технического и Карлова университетов, основателя и первого директора Ондржейевской обсерватории, директора Национальной обсерватории в Праге и председателя Чешского астрономического общества. Премию присуждают в Чехии.

История 
Премию основано в 1938 году. С 1949-го ее не присуждали, а в 1999 году ЧАТ постановило возобновить присуждение.

Правила присуждения премии 
Согласно решению исполнительного комитета ЧАТ от 27 января 1999 года, утверждены следующие основные правила присуждение премии Франтишека Нушла.

 Премия Франтишека Нушла, которую присуждает ЧАТ, является преемницей премии, которую учредили в 1938 году и прекратили вручать в 1949 году.
 Премию присуждают ученым и выдающимся лицам за научную, профессиональную, педагогическую, популяризаторскую и организационную работу в области астрономии и смежных наук в течение всей жизни.
 Премию вручают ежегодно, не позднее, чем в день рождения Франтишека Нушла (3 декабря).
 Вместе с премией лауреату вручается диплом. Желательно, чтобы лауреат прочитал лекцию на тему своей работы или чего-то другого.
 Подавать предложения о кандидатах на премию уполномочено комитеты филиалов и секций ЧАТ. Также принимаются предложения от отдельных членов ЧАТ. Последний срок подачи предложений на данный год — 30 апреля.
 Для рассмотрения предложений председатель ЧАТ назначает комиссию из трех человек. Он же и председательствует в этой комиссии. Другие члены комиссии — это член исполнительного комитета ЧАТ, ответственный за присуждение премии, и астроном, компетентный в области научной деятельности кандидатов. Комиссия обсуждает предложения не дольше, чем один месяц после их подачи, и дает соответствующую рекомендацию исполнительному комитету. Заседания комиссии могут происходить в форме переписки.
 Исполнительный комитет ЧАТ на своем ближайшем заседании принимает или отвергает предложения, которые рекомендовала комиссия. Если исполнительный комитет не соглашается с рекомендованной предложением, комиссия может предложить другого кандидата или отстаивать свою рекомендацию. На следующем заседании исполнительный комитет принимает решение о кандидатуре, которое не подлежит обжалованию.
 Премия присуждается ежегодно одному лицу. Как исключение, кандидатов может быть больше только в том случае, когда они длительное время интенсивно сотрудничают. Исполнительный комитет ЧАТ может, учитывая уровень представленных кандидатур, постановить не присуждать премии в данном году.
 На вручении премии, первом после ее обновления, предстоит зачитать имена всех лауреатов премии.

Лауреаты премии 
 1938 
 1939 Антонин Бечварж
 1940 
 1940 Ян Квичала
 1940 
 1941 
 1942 Їндржіх Земан
 1943 Карел Андел
 1944 
 1945 
 1946 Людмила Пайдушакова
 1947 
 1948 
 1949 

 1999 Любош Перек
 2000 Мирослав Плавец
 2001 
 2002 
 2003 
 2004 
 2005 
 2006 
 2007 
 2008 
 2009 Павел Майер
 2010 Любош Когоутек
 2011 
 2012 
 2013 
 2014 
 2015 Ян Палоуш / Jan Palouš

Примечания 

Научные награды
Награды в области астрономии
Награды Чехии
Научные награды Чехии
Награды, появившиеся в 1938 году
Награды по алфавиту